Termin M3 može da ima više značenja.
 Muskarinski acetilholinski receptor M3
 M3 Li, američki tenk
 Државни пут I реда М3